Андреа Луиза Бертоцци (; род. 30 июля 1965, Бостон, Массачусетс) — американский , специалист по прикладной математике. Доктор философии (1991), профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, член Национальной АН США (2018).

Биография 
Окончила Принстонский университет, где получила степени бакалавра (1987), магистра (1988) и доктора философии (1991) по математике. В 1991—1995 годах — постдок в Чикагском университете. В 1995—1996 годах работала в Аргоннской национальной лаборатории. С 1995 по 2004 год — ассоциированный профессор в университете Дьюка, с 1999 года — также профессор математики и физики; являлась директором университетских центра и программы. С 2003 года — профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и с 2005 года — его директор по прикладной математике.

Член Американской академии искусств и наук (2010) и  (2010), фелло Американского математического общества (2013, в числе первых удостоенных) и Американского физического общества (2016).

Андреа Бертоцци должна была прочитать Нётеровскую лекцию 2021 года, но она была отменена из-за тематики (математического моделирования упреждающего обеспечения правопорядка), которая стала проблемной во время протестов Джорджа Флойда: «Это решение было принято, когда многие из этой нации поднялись в знак протеста по поводу расовой дискриминации и жестокости со стороны полиции».

Член редколлегий многих изданий.

Имеет два патента США.

Семья 
Младшая сестра — химик Каролин Бертоцци.

Награды и отличия 

 Стипендия Слоуна (1995)
 ONR Young Investigator Award (1996)
  (1996)
 AWM-SIAM Sonia Kovalevsky Lecture (2009)
 Почётный доктор  (2014)
 SIAM Outstanding Paper Prize (2014, вместе с Arjuna Flenner)
 Thomson Reuters Highly Cited Researcher (2015)
 Clarivate Analytics Highly Cited Researcher (2016)
 Simons Math+X Investigator award (2017)

Примечания

Ссылки 
 http://www.math.ucla.edu/~bertozzi/ & CV

Высокоцитируемые учёные (HCR)
Родившиеся 30 июля
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Доктора философии по математике
Действительные члены Американского физического общества
Стипендиаты Слоуна
Simons Investigator
Почётные доктора университетов США